Molekulska formula -{C11H13FN2}- se može odnositi na:

 5-Fluoro-AMT
 6-Fluoro-AMT